Bolívar ou Bolivar est un nom d'origine basque, composé de boli(n) (moulin) et -ibar (vallée) et qui signifie « vallée du moulin ».  est la graphie actuelle en basque unifié.

Patronyme 

 Simón Bolívar (1783-1830) : homme politique vénézuélien 
 Fabian Bolivar (1980) : footballeur brésilien.
 Faubert Bolivar (1979) : philosophe, poète, enseignant, journaliste, comédien et metteur en scène haïtien.
 Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944) : entomologiste espagnol ;
 Isaac Bolívar (1991-) : coureur cycliste colombien;
 Luis Bolívar (1985) : matador colombien ;
Orindatus Simon Bolivar Wall, militaire Americain 
Orlando Bolivar Willcox, militaire Americain 
Simon Bolivar Buckner, Sr. (1823–1914), militaire Americain 
Simon Bolivar Buckner, Jr. (1886–1945), militaire Americain

Toponymes

Argentine 
 Bolívar : un arrondissement de la province de Buenos Aires.

Belgique 
 Boulevard Simon Bolivar : artère bruxelloise située sur le territoire de la commune de Schaerbeek et de Bruxelles-ville.

Bolivie

Localités 
 Bolívar : chef-lieu de la province de Bolívar ;
 Bolívar : une localité du département de Cochabamba.

Subdivisions 
 Bolívar : l'une des 16 provinces du département de Cochabamba ;
 Bolívar : l'unique municipalité de la province de Bolívar.

Colombie 
 État souverain de Bolívar
 Bolívar : l'un des 32 départements du pays ;
 Bolívar ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs municipalités du pays :
 Bolívar ou Ciudad Bolívar : une municipalité du département d'Antioquia ;
 Bolívar : une municipalité du département de Cauca ;
 Bolívar : une municipalité du département de Santander ;
 Bolívar : une municipalité du département de Valle del Cauca ;
 El Carmen de Bolívar : une municipalité du département de Bolívar ;
 L'aéroport international Simón-Bolívar, situé à Santa Marta.

Équateur 
 Bolívar : l'une des 24 provinces du pays ;
 Puerto Bolívar : une ville portuaire du canton de Machala dans la province de El Oro.
 Bolívar : un canton situé dans la province de Manabí.
 Bolívar : un canton situé dans la province de Carchi.

États-Unis 
 Bolivar, ville située dans le Missouri ;
 Bolivar, une ville  du comté d'Allegany, dans l'État de New York.
 Bolivar, un village du comté d'Allegany, dans l'État de New York.
 Bolivar, ville située dans l’Ohio ;
 Bolivar, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie ;
 Bolivar, ville située dans le Tennessee ;
 Bolivar, ville située en Virginie-Occidentale ;
 Bolivar Peninsula, census-designated place située au Texas
 Bolivar, comté situé dans le Mississippi.
 Bolivar Heights, plateau située au Virginie-Occidentale;
Bataille de Bolivar Heights

France 
 Bolivar : une station du métro parisien sur la ligne 7 bis
 Rue Simon-Bolivar à Goussainville
 Avenue Simon-Bolivar à Paris

Italie 
 Bolivar : une station du métro de Milan

Luxembourg 
 Rue Simon-Bolivar à Esch-sur-Alzette

Pérou 
 Bolívar : l'une des douze provinces de la région de La Libertad

Uruguay 
 Bolívar, ville située dans le département de Canelones

Venezuela

Localités 
Ciudad Bolívar : capitale de l'État de Bolívar et chef-lieu de la municipalité de Heres ;
 Mesa Bolívar : capitale de la paroisse civile de Mesa Bolívar de la municipalité de Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida.
 San José de Bolívar : chef-lieu de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 État de Bolívar :  un des 23 États du pays ;
 Bolívar : une ancienne circonscription de l'État de Zulia ;
 Bolívar ou Simón Bolívar peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Bolívar dans l'État d'Aragua ;
 Bolívar dans l'État de Barinas ;
 Bolívar dans l'État de Falcón ;
 Bolívar dans l'État de Monagas ;
 Bolívar dans l'État de Sucre ;
 Bolívar dans l'État de Táchira ;
 Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Bolívar dans l'État d'Yaracuy ;
 Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 Simón Bolívar dans l'État de Zulia.

 Bolívar, Simón Bolívar ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays :
 Bolívar : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Bolívar : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Miranda ;
 Bolívar : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Bolívar : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Bermúdez dans l'État de Sucre ;
 Bolívar : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Táchira ; 
 Bolívar : l'une des dix-huit paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo dans l'État de Zulia ;
 Mesa Bolívar : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Simón Bolívar : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 Simón Bolívar : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bejuma dans l'État de Carabobo ;
 Simón Bolívar : l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar.

Autres 
Pico Bolívar : point culminant du pays ;
Aéroport international Maiquetía ~ Simón Bolívar (CCS) : aéroport principal de la capitale Caracas.

Monnaies 
 Unité monétaire du Venezuela :
 le bolivar (1879-2008)
 le bolivar fort (2008-2018)
 le bolivar souverain (2018-2021)
 le bolivar numérique (depuis 2018)

Ne pas confondre avec le boliviano, unité monétaire de la Bolivie.

Autres 

 Boulevard, avenue et .
 Bolivar, chapeau évasé du  : bolivar
 Bolivar, chien San Bernardo de Donald Duck
 Bolivar, marque cubaine de cigares
 Bolivar (1936), spectacle musical et chorégraphique de théâtre créée à la Comédie-Française en  à partir d'un livret de Jules Supervielle, une musique de scène de Darius Milhaud, et une chorégraphie de Serge Lifar 
 Bolivar (opus 236, 1943), opéra de Darius Milhaud, livret de Madeleine Milhaud d'après le texte de Jules Supervielle, créé le 
 Simon Bolivar est un film réalisé par Alessandro Blasetti, sorti en 1969.
 Bolívar série télévisée colombienne
 Le Simón Bolivar est un grand voilier vénézuélien de type trois-mâts barque
 Prix national de journalisme Simón Bolívar
Opération Bolívar, nom de code d'une d'opération menée par le Sicherheitsdienst pendant la Seconde Guerre mondiale en Amérique latine

Voir aussi 
 

Toponymie basque